Элефенор () — персонаж древнегреческой мифологии.

Согласно античным мифам был сыном царя эвбейского племени абантов Халкодонта, от которого унаследовал власть над островом, и Именареты либо Меланиппы.

Согласно Гомеру царствовал над племенами абантов населявшими Эретрию, Халкиду, Гестиею, Коринф, Диум,  и . Он приютил детей Тесея, когда афиняне изгнали своего царя из города.

Плутарх упоминает Элефенора в контексте вооружённого конфликта между ахейцами и Пемандром, который отказался участвовать в Троянской войне. Элефенор провёл обряд очищения Пемандра за случайное убийство сына, за что получил священный надел около беотийской Танагры.

Жених Елены. Нечаянно убил своего деда Абанта и был изгнан на великий год, призывал сограждан участвовать в Троянской войне, стоя на скале в море.

Впервые упомянут в «Илиаде» Гомера в качестве героя, который привёл под стены Трои 40 кораблей (по версии Псевдо-Гигина кораблей было 10).

Убит Агенором. Умер в Трое после её взятия. Его спутников при возвращении занесло в Ионийский залив, и они основали город Аполлонию в Эпире.. По другому рассказу, спасался от некоего «вредителя в форме змея» и поселился в Эпире.

Действующее лицо трагедии Ликофрона «Элефенор».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Участники Троянской войны
Мифы Евбеи